Červar ist der Familienname folgender Personen:

 Gjuro Červar (1876–1954), kroatischer Politiker
 Lino Červar (* 1950), kroatischer Handballtrainer und Politiker
 Šime Červar (1874–1931), kroatischer Politiker